Last Laugh ou The Last Laugh peut faire référence à :
 The Last Laugh, titre anglophone du Dernier des hommes de Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1924.
 Last Laugh, un film américain de Greg Pritikin, sorti en 2019.
 Le Rire de Madame Lin, un film franco-hongkongais de Zhang Tao, sorti en 2019.